Aschau este numele mai multori localități din Germania:

 comuna Aschau am Inn, districtul  Mühldorf am Inn, Bavaria
 comuna Aschau im Chiemgau, districtul Rosenheim, Bavaria
 localitatea Aschau, parte a comunei Altenhof (bei Eckernförde)
 localitatea Aschau, comuna Allendorf, Turingia

Aschau este numele mai multori localități din Austria: 

 comuna Aschau im Zillertal din Tirol
 localitatea Aschau, parte a comunei Kirchberg din Tirol